Альжерри ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ногера. Занимает площадь 54,3 км². Население — 462 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Datos estadísticos
 Restos del castillo

Муниципалитеты Льейды